Krkač je selo sjeverozapadno od Vrbovca. 

Spominje se 1771. godine kao selo pod gospoštijom Rakovec-Vrbovec, a 1802. kao feudalni posjed obitelji Patačić.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji